Flugplatz Rjasan steht für:

 Militärflugplatz Djagilewo
 Flugplatz Protassowo
 Flugplatz Turlatowo